Waldersee steht für:
 Waldersee (Dessau-Roßlau), Stadtteil von Dessau-Roßlau, Sachsen-Anhalt
 Waldersee (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht
 Waldersee, deutscher Name von Koczek, Ort im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Gut Waldersee, anderer Name für Gut Waterneverstorf, Schleswig-Holstein
 Palais Waldersee, Gebäude in Dessau, Stadt Dessau-Roßlau, Sachsen-Anhalt

Waldersee ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred von Waldersee (1832–1904), deutscher Generalfeldmarschall 
 Bernhard Graf von Waldersee (* 1952), deutscher Diplomat
 Etta Gräfin von Waldersee (1902–1978), deutsche Adlige

 Friedrich von Waldersee (1795–1864), deutscher Generalleutnant und Militärschriftsteller
 Friedrich Franz von Waldersee (1829–1902), preußischer Generalleutnant

 Gustav von Waldersee (1826–1861), preußischer Major
 Mary von Waldersee (geb. Mary Esther Lee; 1837–1914), deutsch-amerikanische Philanthropin
 Paul von Waldersee (1831–1906), deutscher Militärmusiker und Musikwissenschaftler

Siehe auch:
 Walderseestraße
 Villa Waldersee
 Waldsee
 Waltersteich, Stillgewässer in Trautheim, Hessen